Борис Петерс:
 Петерс, Борис Августович (1868—1935) — русский военный, инженер, революционер
 Петерс, Борис Георгиевич (1926—2016) — советский рабочий, историк и археолог, геолог, поэт.